Eupithecia coagulata är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée. Eupithecia coagulata ingår i släktet Eupithecia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
coagulata